Il singolare del torneo di tennis Naples Challenger 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Christian Ruud che ha battuto in finale Brian Dunn 6-1, 6-0.

Teste di serie 

 Karsten Braasch (secondo turno)
 Vince Spadea (primo turno)
 Karim Alami (primo turno)
 Marcos Ondruska (primo turno)

 Christian Ruud (Campione)
 Marcelo Ríos (secondo turno)
 Shūzō Matsuoka (primo turno)
 Alejo Mancisidor (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Naples Challenger 1994